ESL (ранее Electronic Sports League, ESPL) — международная киберспортивная организация. Одна из крупнейших киберспортивных организаций в мире, была основана в 1997 году Немецкой клан Лигой (DeCL) и является одной из старейших организаций, проводящей киберспортивные соревнования между игроками всего мира. На момент 2021 года на сайте ESL зарегистрировано более 11.5 миллионов пользователей, 800 тысяч команд и ежедневно проводятся более 10 тысяч матчей.

ESL позиционирует себя как организатор профессиональных лиг и чемпионатов по играм любых жанров. Среди наиболее популярных киберспортивных дисциплин: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Brawl Stars, Rainbow Six Siege, StarCraft II, League of Legends, Heroes of the Storm, PlayerUnknown's Battlegrounds.

Структура лиги ESL 
ESL представлена на Национальном и Международном уровнях.

Национальные соревнования 
 ESL Ladders и ESL Amateur Series (Сокращённо EAS) для любителей и новичков.

 ESL Pro Series (Сокращённо EPS) это высший класс в ESL.

Международные соревнования 
 ESL Ladders und ESL Amateur Series (Сокращённо EAS) для любителей и новичков.

 ESL One (бывший ESL Major Series, International Premiership Series (IPS)) для игроков чьи игры не поддерживаются на IEM

 Intel Extreme Masters (Сокращённо IEM) — Подобие Лиги Чемпионов УЕФА в мире киберспорта в дисциплинах League of Legends, Counter-Strike и StarCraft II

 ESL WC3L Series (Сокращённо WC3L) — Самая престижная европейская Лига по WarCRaft III: TFT. Самые сильнейшие команды старого света.

 ESL European Nations Championship (Сокращённо ENC) — Кубок Наций по версии ESL Europe.

Усложнённый ладдер 
Усложнённый ладдер имеет все характеристики простого ладдера, но снабжён автовызовом и другими инструментами, которые могут реально называться «усложнёнными». Благодаря Auto-Challenger исключена необходимость поиска оппонентов вручную.
Каждый участник может выбрать подходящий день недели. Auto-Challenger будет автоматически искать оппонентов с равным навыком для вас именно в этот день. Он также будет искать оппонента, с которым вы давно играли. Этот матч является обязательным и от него нельзя отказаться. Если команда не явилась на матч в указанное время и дату, она получит штрафные очки за неявку. В экстренных случаях матч может быть сдвинут на более раннюю дату при согласии обеих команд. Активация Auto-Challenger является добровольной. Кроме этого, команда как всегда может вызывать любых других оппонентов из ладдера.

ESL Amateur Series 
Если есть потребность, может быть открыт любительский ладдер (ESL Amateur Series). Эта лига играется по системе «Round ESL», что означает, что существуют определённый формат игры с несколькими дивизионами, которые позволяют подниматься и падать по сетке, а также есть возможность играть более одного матча в неделю.
Присоединение и выход из ладдера возможны в любое время. Участие в ESL Amateur Series зарезервировано только для Премиальных пользователей. Размер EAS обычно неограничен. Каждую неделю лучшая команда ладдера получает возможность попасть в Amateur Series. В данном случае команда или игрок получает в подарок премиальный аккаунт.

ESL Amateur Series является квалификацией к ESL Pro Series.

ESL Pro Series 
Про Серии это высший класс в ESL. Только лучшие команды и игроки могут попасть в лигу, которая проходит в формате «Robin Round» (каждый с каждым с одним матчем в неделю). Они играют за звание чемпиона в своей дисциплине. Количество участников ограничено. Сезон длится полгода. В конце каждого сезона «худшие» команды падают обратно в ладдер, если они проигрывают стыковочный матч против команды претендента. Эти команды проходят из Amateurs Series и дополнительный квалификационный турнир.

Большой призовой фонд разыгрывается в ESL Pro Series. В немецких Про Сериях в данный момент разыгрывается 85 000 евро.

Intel Extreme Masters 

Electronic Sports League (дословно русск. Электронная спортивная лига; ESL) — европейская киберспортивная лига. В рамках лиги существуют множество порталов стран участников, с поддержкой родных языков, своей администрацией и поддержкой. Ежегодно проводятся турниры по Counter-Strike, Quake, StarCraft II и др. Главным соревнованием лиги можно назвать сезон Intel Extreme Masters, в рамках которого в течение года (по схеме осень-весна) проводится несколько крупных lan-турниров.

Примечания

Ссылки 
 Главная страница ESL СНГ
 ESL.eu Контакты

Electronic Sports League